katedra Sé w Lizbonie

Miejscowości w Portugalii:
 Sé – miejscowość na Azorach, w gminie Angra do Heroísmo
 Sé – miejscowość w gminie Braga
 Sé – miejscowość w gminie Bragança
 Sé – miejscowość w gminie Faro
 Sé – miejscowość w gminie Guarda
 Sé – miejscowość w gminie Lamego
 Sé – miejscowość na Maderze, w gminie Funchal
 Sé – miejscowość w gminie Portalegre